Israilow () ist der Familienname folgender Personen:

 Achlidin Israilow (* 1994), kirgisischer Fußballspieler
 Hassan Israilow (1910–1944), tschetschenischer Guerillakämpfer
 Umar Israilow (1981–2009), tschetschenischer Menschenrechtsaktivist